Berry Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Berry Mountain (Calhoun County, Alabama)
 Berry Mountain (Madison County, Alabama)
 Berry Mountain (Massachusetts)
 Berry Mountain (Gaston County, North Carolina)
 Berry Mountain (Jackson County, North Carolina)
 Berry Mountain (Wilkes County, North Carolina)
 Berry Mountain (Dauphin County, Pennsylvania)
 Berry Mountain (Perry County, Pennsylvania)
 Berry Mountain (Virginia)
 Berry Mountain (Washington)